Феодор Ласкарис:
 Феодор I Ласкарис (Θεόδωρος Α' Λάσκαρης), никейский император в 1204—1222.
 Феодор II Ласкарис (Θεόδωρος Β' Λάσκαρης), никейский император в 1254—1258.